Clarence Town se poate referi la:

 Clarence Town, așezare în Australia
 Clarence Town, așezare în Bahamas